Den Namen Sterntor tragen Tore in
 Bonn, siehe Sterntor (Bonn)
 Magdeburg, siehe Sterntor (Magdeburg) und Fort Berge
 Nürnberg, siehe Sterntor (Nürnberg)

Siehe auch:
 Sternentor